Francja:
 Vue – gmina

Inne:
 Vue – amerykański zespół muzyczny
 Vue Entertainment – brytyjska sieć kinowa
 Vue.js – framework do aplikacji

Zobacz też:
 Belle Vue